Имяре́к и Имя рек:
 Имярек (также имре́к, от ) — экземплификант, формальный или иронический заменитель чьего-либо имени.
 Имярек — один из псевдонимов Ивана Тургенева.
 «Имя рек» — дебютный альбом группы Ю-Питер.
 «Имярек» — пьеса Гуго фон Гофмансталя.
 «Последнее плаванье Имярек моряка» () — роман Джона Барта.